

Geografia

Jankov, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
 Jankov, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
 Jankov, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina

Persone
 Čavdar Jankov, calciatore bulgaro
 Zlatko Jankov, calciatore bulgaro